Shilin Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shilin, sockenhuvudort, Yunnan, 
 Shilin (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar